USS Ellis je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Ellis (1862) 
 USS Ellis (DD-154)

Ellis